6rd () — переходный механизм, позволяющий интернет-провайдерам предоставлять клиентам IPv6-подключение поверх своей IPv4-сети. Этот механизм похож на 6to4, но действует в пределах сети интернет-провайдера, что позволяет избежать крупных архитектурных проблем, связанных с дизайном 6to4. Механизм описан в RFC 5969.

Описание 
Интернет-провайдер, желающий предоставить своим клиентам доступ к IPv6-интернету, но не имеющий возможности замены несовместимого с IPv6 оборудования, может установить 6rd-шлюз и выделить для каждого IPv4-адреса своей сети IPv6-подсеть. При этом клиенты, находящиеся в одном 6rd-сегменте, будут обмениваться данными напрямую, минуя 6rd-шлюз.

Конфигурация клиента 

Интернет-провайдер должен передать клиентам IPv6-префикс 6rd-сегмента, длину IPv4-префикса сети и IPv4-адрес 6rd-шлюза. Настройки клиентам можно передать с помощью DHCP или же через TR-069.

Клиент, используя длину IPv4-префикса сети, отбрасывает неуникальные биты своего IPv4-адреса. Прибавив уникальные биты IPv4-адреса к IPv6-префиксу 6rd-сегмента и длину 6rd-префикса к количеству уникальных бит, он получает персональный IPv6-префикс.

Адресация 

6rd-узел, желающий отправить IPv6-пакет, инкапсулирует  его в IPv4-пакет и проверяет, находится ли получатель в том же 6rd-сегменте, если нет, то пакет отправляется 6rd-шлюзу провайдера, который извлекает IPv6-пакет и передаёт его дальше по IPv6-сетям. Если получатель находится в том же 6rd-сегменте, то IPv4-адрес получателя создаётся дополнением IPv4-префикса битами из IPv6-адреса получателя, не входящими в 6rd-префикс.

6rd DHCP-опция 

 OPTION_6RD — код опции DHCP. Значение этого поля должно быть равно 212.
 option-length — длина DHCP-опции в октетах.
 IPv4MaskLen — Количество старших бит IPv4-адреса, идентичных для всех узлов в 6rd-сегменте. Значение этого поля может быть в диапазоне 0-32.
 6rdPrefixLen — Длина IPv6-префикса, выделенного интернет-провайдером для этого 6rd-сегмента в битах.
 6rdPrefix — Префикс 6rd-сегмента.
 6rdBRIPv4Address — Один или несколько IPv4-адресов 6rd-шлюзов.

Справочная информация 
 W. Townsley & O. Troan (August 2010) IPv6 Rapid Deployment on IPv4 Infrastructures (6rd), IETF. RFC5969.

Сетевые протоколы